Джессика Хьюитт (; , гор. Лэнгли, провинция Британская Колумбия) — канадская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года. Призёр нескольких чемпионатов мира.

Биография 
Джессика Хьюитт родилась в Лэнгли, но выросла в Камлупсе после переезда во Внутренние районы, когда ей было семь лет. Она начала заниматься конькобежным спортом в десятилетнем возрасте в своем родном городе Камлупсе, в клубе "Kamloops Long Blades". В 2002 году участвовала в канадских играх с эстафетой и завоевала серебряную медаль. В 2006 году она переехала в Калгари, где тренировалась в Олимпийском овале. В 2008 году впервые попала в национальную сборную.

В 2009 году она заняла восьмое место в беге на 500 м, 12 место на 1000 м и восьмое место на 1500 м на Олимпийской квалификации 2010 года, которые проводились в Ванкувере и не попала в сборную. С сезона 2008/09 годов принимала участие в розыгрыше Кубка мира по шорт-треку, наивысшего результата достигла в сезоне 2013/2014 годов — итоговое 9 место.

На национальном чемпионате 2010 года заняла второе место в общем зачёте. Она продолжила кататься и переехала в Монреаль в 2011 году, чтобы тренироваться с национальной командой и тогда же на открытом чемпионате Канады заняла общее 3-е место. В марте на чемпионате мира в Шеффилде в составе эстафеты выиграла бронзовую медаль.

В феврале 2013 года во время олимпийских отборочных соревнований она заняла третье место в общем зачете, заняв второе место на дистанции 500 м, что позволило ей представлять сборную Канады на Олимпийских играх 2014 года, а в марте она участвовала на чемпионате мира в Дебрецене, выиграв серебряную медаль в эстафете.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи, в составе Мари-Ева Дроле, Валери Мальте, Марианны Сен-Желэ и Джессики Хьюитт, канадская команда выиграла серебряные награды в эстафете, пропустив вперед сборную Южной Кореи. Оба родителя Джессики, Гэри и Шелли, её бойфренд и её брат Митч были в Сочи, чтобы поддержать ее. После Олимпиады в октябре 2014 Джессика Хьюитт завершила карьеру спортсменки:
 "Сейчас для меня хорошее время, потому что мысли о свободе и переживании разных вещей не покидали меня, и теперь, когда я достигла всего, чего хочу, я могу выйти на улицу со счастьем и миром", - сказала 28-летняя Джессика из своего дома в Монреале.
Она и ее бойфренд Пасан Чандравира (родом из Австралии) отправились в апреле в поездку продолжительностью пять с половиной месяцев, которая началась в Австралии, где они обручились и закончилась на Мадагаскаре. Джессика окончила Университет Конкордии в Монреале и получила степень в области экологии человека.
В данное время является волонтёром и организатором мероприятии в небольшом некоммерческом клубе конькобежцев "Kamloops Long Blades" в Камлупсе.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на the-sports.org
 Профиль на isu
 Данные на olympics.com 
 Страница в facebook
 Досье на sochi2014.arch.articul.ru
 Профиль на eurosport.ru
 Биографические данные на olympic.ca

Конькобежцы Канады
Шорт-трекисты Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2014 года